

Települések 
 Bulgária
Blato falu Bobov Dol községben, Kjusztendil megyében

 Csehország
Blato Nová Bystřice településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban, a Dél-Csehországi kerületben
Blato Mikulovice településrésze a Pardubicei járásban, a Pardubicei kerületben

 Horvátország
Blato község Korčula szigetén, Dubrovnik-Neretva megyében
Blato falu Mljet községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Blato Zágráb városrésze, egykor önálló község Novi Zagreb szomszédságában
Blato na Cetini falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
Peračko Blato falu Ploče községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Koszovó
Blato falu Kosovska Kamenica községben
Blato falu Podujevo községben

 Szerbia
Blato falu Pirot községben, a Piroti körzetben
Blato falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben

 Szlovénia
Blato falu Slovenjske Konjice községben Savinjska régióban
Blato falu Trebnje községben Délkelet-Szlovéniában
Gorenje Blato falu Škofljica községben, Közép-Szlovéniában
Spodnje Blato falu Grosuplje községben, Közép-Szlovéniában

Vizek 
 Bulgária
Blato az Iszkar mellékvize Nyugat-Bulgáriában

 Észak-Macedónia
 Blato a Crna Reka mellékvize